Алекса́ндр Протопо́пов: Протопопов, Александр Алексеевич (в монашестве Серафим; 1894—1937) — архиепископ Елецкий и Задонский, деятель Русской православной церкви.
 Протопопов, Александр Дмитриевич (1866—1918) — последний министр внутренних дел Российской империи.
 Протопопов, Александр Павлович (1814—1867) — русский писатель, прозаик, драматический актёр.
 Протопопов, Александр Павлович (1849—1909) — генерал от инфантерии, член Совета государственной обороны.
 Протопопов, Александр Степанович (1784—?) — архитектор.
 Протопопов, Александр Федорович (в монашестве Афанасий; 1783—1842) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Тобольский и Сибирский, епископ Нижегородский.